|- 
| bgcolor="#DDEEFF" | Artilheiro
| bgcolor="#DDEEFF" | Waldo (Fluminense) - 22 gols
|}

Campeonato Carioca de Futebol de 1956.

Classificação final

Ver também
Campeonato Carioca de Futebol

1956
Futebol de 1956 no Brasil